Лос Капирос има више значења:

 Лос Капирос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Капирос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику